Beneryb est la seconde reine de la  des pharaons d'Égypte, et l'épouse du pharaon Hor-Aha. On ignore si elle a eu une postérité, on sait toutefois qu'elle n'est pas la mère de Djer qui succéda à son père : cet honneur revient à Khenthepou, contemporaine de Berenyb, et très probablement une épouse secondaire ou une concubine d'Hor-Aha.

Sépulture 
La tombe de Beneryb a été découverte à Abydos sur le site de Oumm el-Qa'ab (puits B14), à proximité de celle de son époux et fouillée par l'archéologue William Matthew Flinders Petrie entre 1901 et 1903. Il y a découvert une figurine de femme en ivoire qui pourrait représenter la reine ou bien être le précurseur des Ouchebti.

Son nom signifie « Celle qui a un cœur doux ». Il est parfois transcrit Benerib.

Notes et références 

Index égyptologique
Reine de l'Égypte antique
Ire dynastie égyptienne